Всероссийская перепись населения 2010 года насчитала всего 142 856 536 человек, из которых национальность указали 137 227 107 человек (96,06 %) .
 
5 629 429 человек либо своей национальности не указали, либо сведения по ним были получены из административных источников (3,94 %).
 
66 938 назвали национальность, не указанную в основном списке, из которых в обновлённом расширенном перечне из 66 648 лиц «других национальностей» опубликованы данные по 49 139 жителям, а 17 509 человек отнесены в категорию «лица других национальностей (не перечисленных выше)» .

Алфавитный список национальностей с указанием численности

А 
 Абазины (абаза, ашхаруа, ашхарцы, тапанта, шегреи, шкарауа) — 43 341
 Абхазы (абжуйцы, апсуа, бзыбцы) — 11 249
 Аварцы (аварал, маарулал, тляратинцы, андийцы, андал, андии, гванал, кваннал, куаннал, арчинцы, арчи, арчиб, аршиштиб, ахвахцы, ахвалал, ашвалъ, ашватл, багулалы, багвалалы, багвалинцы, багулав, гантляло, кванадинцы, кванадлетцы, тлибишинцы, тлиссинцы, бежтинцы, бежитинцы, капучины, хванал, ботлихцы, буйхади, гинухцы, гъинухъес, гьенози, годоберинцы, гибдиди, ибдиди, гунзибцы, гунзал, нахада, хунзалис, хунзалы, дидойцы, цезы, цунтинцы, каратинцы, анчихцы, кирди, тукитинцы, тиндалы, идари, идери, тиндии, тиндинцы, хваршины, акьилько, атлилько, инхокваринцы, хвайнинцы, хваршал, хваршинцы, хуани, чамалалы, урухцы, чамалали, чамали, чамалинцы) — 912 090
 Андийцы (андал, андии, гванал, кваннал, куаннал) — 11 789
 Арчинцы (арчи, арчиб, аршиштиб) — 12
 Ахвахцы (ахвалал, ашвалъ, ашватл) — 7930
 Багулалы (багвалалы, багвалинцы, багулав, гантляло, кванадинцы, кванадлетцы, тлибишинцы, тлиссинцы) — 5
 Бежтинцы (бежитинцы, капучины, хванал) — 5958
 Ботлихцы (буйхади) — 3508
 Гинухцы (гъинухъес, гьенози) — 443
 Годоберинцы (гибдиди, ибдиди) — 427
 Гунзибцы (гунзал, нахада, хунзалис, хунзалы) — 918
 Дидойцы (цезы, цунтинцы) — 11 683
 Каратинцы (анчихцы, кирди, тукитинцы) — 4787
 Тиндалы (идари, идери, тиндии, тиндинцы) — 635
 Хваршины (акьилько, атлилько, инхокваринцы, хвайнинцы, хваршал, хваршинцы, хуани) — 527
 Чамалалы (урухцы, чамалали, чамали, чамалинцы) — 24
 Австралийцы — в категории «другие национальности» — 127
 Австрийцы (эстеррайхер) — в категории «другие национальности» — 302
 Агулы (агул шуй, агулар, агульцы) — 34 160
 Адыгейцы (абадзехи, адыге, адыги, адыгэ, бесленеевцы (с языком адыгейским), бжедуги, кемгуи, мамхеги, махмеги, махмеговцы, темиргоевцы) — 124 835
 Азербайджанцы (азербайджанлы, азербайджанлылар, азери, айрумы, бакинцы, башлайски, дашкесанцы, евлахцы, имишлинцы, карабахцы, карапапахи, лерикцы, мингечаурцы, татребы, терекеме, тюрк (с языком азербайджанским), шамхорцы) — 603 070
 Айны (айну) — в категории «другие национальности» — 109
 Албанцы (арнауты, косовцы, шкипетары, шкиптар) — в категории «другие национальности» — 248
 Алеуты (ангагинас, сасигнан, унан’ах, унанган) — 482
 Алтайцы (алмат, алтай, алтай-кижи, ара, байлагас, богускан, джунгары, ёлёт, ёлюк, иркит, казах кыпчак, кергил, кёбёк, кёёжё, кипчак (с языком алтайским), комдош, кооболы, кыпчак (с языком алтайским), кюзен, майман, майминцы, мерет, меркит, модор, моол, мундус, найман, ойрат, ойрот, ойроты, оочы, оргончы, саал, сагал, сойон, сойоны, танды, тёёлёс, тёрбёт, тогус, тодош, тонжоон, тумат, тьабак, тьабыр, тьалан, тьарык, тьетисары, тьетитас, тьытас, тюс, чагат, чапты, чор, чорос, шор (с языком алтайским), юлюп, теленгиты, алмат (с языком теленгитским), алтай (с языком теленгитским), алтай-теленгит, алтай-телёс, алтайцы-теленгиты, йытас, кёбёк (с языком теленгитским), кергил (с языком теленгитским), кыпчак (с языком теленгитским), мундус (с языком теленгитским), оргончы (с языком теленгитским), саал (с языком теленгитским), сойон (с языком теленгитским), тёёлёс (с языком теленгитским), теленит, телёс, телесы, тодош (с языком теленгитским), тьабак (с языком теленгитским), чагат (с языком теленгитским), тубалары, алтай (с языком тубаларским), алтай-туба, алтайцы-тубалары, йыш-кижи, комдош (с языком тубаларским), комнош, кюзен (с языком тубаларским), тадар (с языком тубаларским), тадарлар (с языком тубаларским), тастар, тивер, тогус (с языком тубаларским), тоон, туба, туба-кижи, тубинцы, тьалан (с языком тубаларским), тьарык (с языком тубаларским), тьус, чаат, чагат (с языком тубаларским), челканцы, ак паш, аксак, алтай (с языком челканским), алтайцы-чалканцы, алтайцы-челканцы, алыйан, бардыйак, кара тювен, кертен, кёрюкейлер, кожо, колчач, коргунак, куу-кижи, кызыл кёс, кюзен (с языком челканским), ньондукой, похтарак, серт, тевичи, тьазол, тьарты, тьеткыр, чалканду, чалканцы, шакшылык, шалганныг, шалганы, шалканду) — 74 238
 Теленгиты (алмат (с языком теленгитским), алтай (с языком теленгитским), алтай-теленгит, алтай-телёс, алтайцы-теленгиты, йытас, кёбёк (с языком теленгитским), кергил (с языком теленгитским), кыпчак (с языком теленгитским), мундус (с языком теленгитским), оргончы (с языком теленгитским), саал (с языком теленгитским), сойон (с языком теленгитским), тёёлёс (с языком теленгитским), теленит, телёс, телесы, тодош (с языком теленгитским), тьабак (с языком теленгитским), чагат (с языком теленгитским) — 3712
 Тубалары, алтай (с языком тубаларским), алтай-туба, алтайцы-тубалары, йыш-кижи, комдош (с языком тубаларским), комнош, кюзен (с языком тубаларским), тадар (с языком тубаларским), тадарлар (с языком тубаларским), тастар, тивер, тогус (с языком тубаларским), тоон, туба, туба-кижи, тубинцы, тьалан (с языком тубаларским), тьарык (с языком тубаларским), тьус, чаат, чагат (с языком тубаларским) — 1965
 Челканцы (ак паш, аксак, алтай (с языком челканским), алтайцы-чалканцы, алтайцы-челканцы, алыйан, бардыйак, кара тювен, кертен, кёрюкейлер, кожо, колчач, коргунак, куу-кижи, кызыл кёс, кюзен (с языком челканским), ньондукой, похтарак, серт, тевичи, тьазол, тьарты, тьеткыр, чалканду, чалканцы, шакшылык, шалганныг, шалганы, шалканду) — 1181
 Американцы (афроамериканцы, гавайцы, нутка) — 1572
 Ангольцы (луандийцы) — в категории «другие национальности» — 457
 Арабы (алжирцы, арабы алжирцы, арабы Объединённых Арабских Эмиратов, арабы палестинцы, арабы сирийцы, аравийцы, аравим, бахарна, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, тунисцы) — 9583
 Арабы среднеазиатские (араби) — в категории «другие национальности» —
 Аргентинцы — в категории «другие национальности» — 65
 Армяне (амшенские армяне, амшенцы, армяне-таты, армянские таты, армянские цыгане, боша, джаникци, донские армяне, крымские армяне, тат (с языком армянским), таты (с языком армянским), таты-армяне, франк, хай, хамшенци, хамшены, черкесогаи, горские армяне, черкесармяне, черкесские армяне) — 1 182 388
 Черкесогаи (горские армяне, черкесармяне, черкесские армяне) — 6
 Ассирийцы (айсоры, арамеи, асори, ассурайя, атурая, сурайя, халдеи) — 11 084
 Афганцы (кабульцы, нуристанцы, патаны, пахтуны, пушту, пуштуны, хазарейцы) — 5350
 Африканцы (афро) — в категории «другие национальности» —

Б 
 Багамцы — в категории «другие национальности» —
 Балкарцы (баксанцы, безенгийцы, малкарцы, малкъарлы, малкъарлыла, таулу, хуламцы, чегемцы) — 112 924
 Бангладешцы (бангладеши, бенгали, бенгальцы) — 392
 Баски (баскогасконцы) — в категории «другие национальности» — 6
 Башкиры (башкиро-татары, башкирцы, башкиры-тептяри, башкорт, башкурт, бушман, гайна, гайнинцы, казаки (с языком башкирским), кипчак (с языком башкирским), кыпсак, кыпчак (с языком башкирским), мин, минские башкиры, татаро-башкиры (с языком башкирским), тептяри (с языком башкирским), юрматы, юрматынцы) — 1 584 554
 Белорусы (беларусы, берестейцы, берестяне, брестчане, брешуки, брещуки, бульбаши, витебские, гомельчане, гудовляне, гуды, ибуряги, литваки, литвины, литвяки, минчане, могилёвцы, могилевчане, мозыряне, мугулёвцы, оршанцы, пинчуки, полешуки, полещуки, полочане, поляки (с языком белорусским), тудовляне (с языком белорусским), чалдоны (с языком белорусским) — 521 443
 Бельгийцы (бельгийцы нидерландские, валлоны, фламандцы) — в категории «другие национальности» — 137
 Бенинцы (бенинцы йоруба, фон) — в категории «другие национальности» — 60
 Берберы (амацирги, имошаг, кабилы, туареги) — в категории «другие национальности» — 31
 Бесермяне (бесер, бесерман, бешермяне) — 2201
 Бирманцы (бамар, мьянма) — в категории «другие национальности» — 588
 Бисау-гвинейцы (папель) — в категории «другие национальности» — 10
 Болгары (рупаланы, рупци) — 24 038
 Боливийцы (аймара) — в категории «другие национальности» — 54
 Боснийцы (босанцы, боснийские мусульмане, боснийцы-мусульмане, босняки, бошняки, герцеговинцы) — 256
 Ботсванцы — в категории «другие национальности» — 16
 Бразильцы (индобразильцы) — в категории «другие национальности» — 266
 Британцы (англичане, валлийцы, уэльсцы, шотландцы) — 950
 Булгары (болгары (с языком татарским), болгары (с языком чувашским), болгары волжеские, болгары волжские, булгаро-аланы, булгаро-татары, булгаро-тюрки, булгары волжские, волго-камские болгары, волго-камские булгары, волжско-камские булгары, идель болгары, камские болгары, камские булгары, самарские болгары, семберские болгары, татаро-булгары) — в категории «другие национальности» — 1732
 Буркинабцы (буркинийцы, моси) — в категории «другие национальности» — 9
 Бурундийцы (бурундцы) — в категории «другие национальности» — 63
 Буряты (агинцы, аларцы, алуры, баргузинцы, баряат, баяд, буряад, гураны (с языком бурятским), кударинские (с языком бурятским), курымкане, сартулы, тангуты, хамниганы, хонгодоры, хоринцы, цонголы) — 461 389

В 
 Венгры (австро-венгры, мадьяр, мадьяры) — 2781
 Венесуэльцы — в категории «другие национальности» — 44
 Вепсы (бепся, вепся, людиникат, лююдилайне (с языком вепсским), чудь, чухари) — 5936
 Водь (вадьякко, вадьялайн, вожане) — 64
 Вьетнамцы (вьет ньгой, кинь, мео, таи, тхо) — 13 954

Г 
 Габонцы — в категории «другие национальности» — 13
 Гагаузы — 13 690
 Гаитяне — в категории «другие национальности» — 15
 Гамбийцы (касакийцы) — в категории «другие национальности» — 3
 Ганцы (эве) — в категории «другие национальности» — 190
 Гватемальцы (киче, ладинос) — в категории «другие национальности» — 11
 Гвинейцы (малинке, манден, мандинго) — в категории «другие национальности» — 320
 Голландцы (нидерландцы, фризы) — в категории «другие национальности» — 417
 Гондурасцы — в категории «другие национальности» — 5
 Горские евреи (горские, горские таты, губои, даг-чуфут, дагестанские евреи, дарбанди, джалганцы, джуур, джуфут, джухут, еуди, кайтоги, татские евреи, таты дагестанские, таты-иудаисты, чуфут, ширвони) — 762
 Греки (греки-ромеи, греки-эллины, грекос, понтиос, ромеи, ромеос, ромеюс, рум, румей, эллинос, эллины, греки-урумы, орум, урмей, урум) — 85 640
 Греки-урумы, орум, урмей, урум — 1
 Грузинские евреи (эбраэли) — 78
 Грузины (гурийцы, имеретинцы, калхетинцы, картвели, кахетинцы, кутаисцы, рачинцы, хевсуры, аджарцы, аджарели, грузины-аджарцы, ингилойцы, ингилой, лазы, чаны, мегрелы, маргали, менгрелы, мингрелы, сваны) — 157 803
 Аджарцы (аджарели, грузины-аджарцы) — 211
 Ингилойцы (ингилой) — 98
 Лазы (чаны) — 160
 Мегрелы (маргали, менгрелы, мингрелы) — 600
 Сваны — 45

Д 
 Дагестанцы (буйнакцы, махачкалинцы, цумадинцы) — в категории «другие национальности» — 21 462
 Даргинцы (губденцы, дарган, дарганти, урахинцы, урбуган, кайтагцы, кайтаги, кара-кайтаги, хайдаг, хайдаклан, хайдакъан, хайдакъанти, кубачинцы, пугбуг, угбуг, угбуган, угбуганти) — 589 386
 Кайтагцы (кайтаги, кара-кайтаги, хайдаг, хайдаклан, хайдакъан, хайдакъанти) — 7
 Кубачинцы (пугбуг, угбуг, угбуган, угбуганти) — 120
 Датчане — в категории «другие национальности» — 66
 Дауры (дахорцы) — в категории «другие национальности» — 14
 Джекцы (джеки) — в категории «другие национальности» — 1
 Джибутинцы — в категории «другие национальности» — 1
 Долганы (долган, дулган, саха (с языком долганским), талабайцы) — 7885
 Доминиканцы — в категории «другие национальности» — 16
 Дунгане (лао хуйхуй, хуй, хуйцзу) — 1651

Е 
 Евреи (ашкеназ, егуди, еудим, ехуди, ехудим, идн, исраэль) — 156 801
 Езиды (езды, иезиды, йезиды, курды-езиды, эзды) — 40 586

З 
 Заирцы (бемба, киншасцы) — в категории «другие национальности» —
 Замбийцы — в категории «другие национальности» — 319
 Зимбабвийцы — в категории «другие национальности» — 40

И 
 Ижорцы (ижора, изури, ингрикот, ингры, инкери, карьяляйн) — 266
 Израильтяне (сабры) — в категории «другие национальности» — 76
 Ингуши (галга, галгаи, калгаи, карабулакцы, мелхи (с языком ингушским), орстхоевцы, орстхойцы, ортсхой, орцхо, эрштхой) — 444 833
 Индийцы (ассамцы, бихарцы, индийцы хиндиязычные, кашмирцы, сикхи, тамилнадцы, тамилы, тамильцы, хинди, хиндустанцы) — 4058
 Индонезийцы (балийцы, ниасцы, ниасы, сихуле) — в категории «другие национальности» — 88
 Ирландцы — в категории «другие национальности» — 123
 Исландцы — в категории «другие национальности» — 10
 Испанцы (галисийцы, кастильцы, каталонцы) — 1162
 Итальянцы (сицилийцы) — 1370
 Ительмены (ительмень, итэнмьи, камчадалы (с языком ительменским) — 3193

К 
 Кабардинцы (адыге (с языком кабардинским), адыги (с языком кабардинским), адыгэ (с языком кабардинским), кабардей) — 516 826
 Кабоверденцы — в категории «другие национальности» — 13
 Кавказцы — в категории «другие национальности» —
 Казахи (адай, аргын, берш, жагайбайлы, жаппас, калмаки (с языком казахским), керей, кипчак (с языком казахским), колбиты, кош-агачские казахи, крещёные казахи, кыпчак (с языком казахским), найман (с языком казахским), ногай (с языком казахским), степские казахи, табын, тама, торкара, туратинские казахи, уак, шекты) — 647 732
 Калмыки (болдыры, большие дэрбэты, бузавы, дербеты, дэрбеты, дюрбеты, казаки (с языком калмыцким), малые дэрбэты, ойраты, олёты, торгоуты, торгуты, хальмг, хойты, хошеуты, хошуты, элеты) — 183 372
 Камасинцы — в категории «другие национальности» — 2
 Камбоджийцы (кампучийцы, кхмеры) — в категории «другие национальности» — 88
 Камерунцы (бакоси, бамилике, бафут, фанг, шупамен) — в категории «другие национальности» — 266
 Камчадалы — 1927
 Канадцы — в категории «другие национальности» — 131
 Караимы (карай) — 205
 Каракалпаки (калпак, каролпак) — 1466
 Карачаевцы (карачай, карачайлы, карачайлыла) — 218 403
 Карелы (карьяла, карьялайзет, карьялани, лаппи, ливвикёй, ливвики, ливгиляйне, людики, лююдикёй, лююдилайне) — 60 815
 Кенийцы (кикуйю, масаи) — в категории «другие национальности» — 374
 Кереки (анкалгакку) — 4
 Кеты (асаны, богденцы, денг, дянь, енисейцы, земшаки, инбаки, кето, остяки) — 1219
 Юги (ёгэн, юген) — 1
 Киприоты (греко-киприоты, турко-киприоты) — в категории «другие национальности» — 61
 Киргизы (катаган, катаганцы, кыргыз, чуйцы) — 103 422
 Кистины (кистинцы, кисты) — в категории «другие национальности» — 707
 Китайцы (мяо, тайванцы, тибетцы, хань, ханьжэнь, ханьцы, чжунго жэнь) — 28 943
 Колумбийцы (чибча) — в категории «другие национальности» — 136
 Коми (зыряне, зыряне-обдорцы, коми войтыр, коми йоз, коми морт, коми-зыряне, коми-обдор, удораса, удорцы, коми-ижемцы, ижемцы, изьватас) — 228 235
 Коми-ижемцы, ижемцы, изьватас — 6420
 Коми-пермяки (зюздинцы, коми (с языком коми-пермяцким), коми морт (с языком коми-пермяцким), коми отир, коми-зюздинцы, коми-язьвинцы, пермяки, язьвинцы) — 94 456
 Коморцы — в категории «другие национальности» — 1
  (банту) — в категории «другие национальности» — 410
 Корейцы (корё сарам, хангук сарам, чосон сарам) — 153 156
 Коряки (апокваямыл’о, апукинцы, войкыпал’о, воямпольцы, каменцы, карагинцы, каран’ыныльо, нымыланы, нымылгын, чав-чыв, чавчу, чавчувены, алюторцы, алутальу, олюторцы, элутыл’у) — 7953
 Алюторцы (алутальу, олюторцы, элутыл’у) —
 Костариканцы — в категории «другие национальности» — 16
 Котдивуарцы (джула, диула, дьюла, ивориан, ивуарцы) — в категории «другие национальности» — 79
 Крымские татары (крымцы, кърым татарлар, ногаи крымские, нугай татар, тат (с языком крымскотатарским) — 2449
 Крымчаки (евреи крымские) — 90
 Кубинцы — 676
 Кумандинцы (öре куманды, алтай (с языком кумандинским), алтай-куманды, алтайцы-кумандинцы, алтна куманды, алтына куманды, ёре-куманды, калар, карга, керсагал, кубанды, кувандыг, куманды, куманды-кижи, кюзен (с языком кумандинским), со, солу, тÿбере куманды, тубере куманды, табыска, тадар, тадар-кижи, тадарлар, тастар (с языком кумандинским), тёбере куманды, тонул, тоон (с языком кумандинским), чабат, чедвер, чедыбер, челей, шабат, шор (с языком кумандинским) — 2892
 Кумыки (кумук) — 503 060
 Курды (курд, курманч, батумские курды, батумский народ курманч, курдохемшилы, курмандж) — 23 232
 Курманч (батумские курды, батумский народ курманч, курдохемшилы, курмандж) — 42

Л 
 Лакцы (вулугуни, лак, лаки, лаккучу, лакучу, тумал, яхолшу, яхулви) — 178 630
 Ланкийцы (сингалы, цейлонцы, шриланкийцы) — 326
 Лаосцы (лао) — в категории «другие национальности» — 96
 Латиноамериканцы (испаноамериканцы) — в категории «другие национальности» —
 Латыши (латвиетис, латвиеши, латвийцы, латгальцы, латгалиетис, латгалы) — 18 979
 Латгальцы (латгалиетис, латгалы) — 1089
 Лезгины (ахтинцы, кюрегу, кюринцы, лезги, лезгияр) — 473 722
 Лесотцы — в категории «другие национальности» — 1
 Либерийцы (бакве, ваи) — в категории «другие национальности» — 1
 Литовцы (аукштайты, жемайты, летувис, летувник, летувяй, литваки (с языком литовским), литвины (с языком литовским), литвяки (с языком литовским) — 31 377
 Лихтенштейнцы (аллеманцы) — в категории «другие национальности» — 1
 Люксембуржцы — в категории «другие национальности» — 3

М 
 Маврикийцы — в категории «другие национальности» — 44
 Македонцы — 325
 Малавийцы — в категории «другие национальности» — 18
 Малагасийцы (мадагаскарцы, мальгаши) — в категории «другие национальности» — 37
 Малайцы (куалолумпурцы, малайзийцы) — в категории «другие национальности» — 1194
 Малийцы (бамбара, догоны, тимбуктийцы) — в категории «другие национальности» — 72
 Мальдивцы — в категории «другие национальности» — 33
 Манси (вогулы, меньдси, моансь, остяки (с языком мансийским) — 12 269
 Маньчжуры (манчжуры, маньджуры) — в категории «другие национальности» — 15
 Марийцы (мар, мари, марий, черемисы, чимари, горные марийцы, курык марий, лугово-восточные марийцы, ветлужские марийцы, восточные марийцы, вутла мари, кожла марий, лесные марийцы, луговые марийцы, олык марий, уральские марийцы) — 547 605
 Горные марийцы (курык марий) — 23 559
 Лугово-восточные марийцы (ветлужские марийцы, восточные марийцы, вутла мари, кожла марий, лесные марийцы, луговые марийцы, олык марий, уральские марийцы) — 218
 Мексиканцы — в категории «другие национальности» — 101
 Меланезийцы — в категории «другие национальности» —
 Метисы (полукровки, помесь, сложная национальность) — в категории «другие национальности» —
 Мозамбикцы — в категории «другие национальности» — 56
 Молдаване (бессарабцы, бессарабы, волохь, молдовень) — 156 400
 Монголы (халха, халха-монголы, халхасцы) — 2986
 Монегаски (монакцы, монигаски) — в категории «другие национальности» — 3
 Мордва (каратаи, мордвины, мордовцы, терюхане, мордва-мокша, мокша, мордва-эрзя, мордва-шокша, шокша, эрзя) — 744 237
 Мордва-мокша (мокша) — 4767
 Мордва-эрзя (мордва-шокша, шокша, эрзя) — 57 008
 Мулаты — в категории «другие национальности» —

Н 
 Нагайбаки (нагайбэклэр) — 8148
 Намибийцы (нама, нама-дамара, овамбо) — в категории «другие национальности» — 77
 Нанайцы (гольды, нанай, нани (с языком нанайским), самагиры) — 12 003
 Нацмены — в категории «другие национальности» —
 Нганасаны (авамские, ня, тавгийцы) — 862
 Негидальцы (амгун бэйенин, на бэйенин, негды, нигедальцы, нясихагил, элканбэйэ, элькан дэйнин) — 513
 Немцы (голендры, дейч, дойч, дойчен, русские немцы, саксонцы, швабы, меннониты, меннонитен, немцы-меннониты) — 394 138
 Меннониты (меннонитен, немцы-меннониты) — 4
 Ненцы (не, ненач, ненэй ненэц, ненэйне, ненэчэ, нещанг, пян хасова, хандеяры) — 44 640
 Непальцы (непальцы индуисты) — в категории «другие национальности» — 211
 Нивхи (гиляки, нибах, нивах, нивух, нивхгу, ньигвнгун) — 4652
 Нигерийцы (йоруба, лагосцы, фульбе) — в категории «другие национальности» — 651
 Нигерцы — в категории «другие национальности» — 13
 Никарагуанцы — в категории «другие национальности» — 34
 Новогвинейцы (папуасы, папуасы хули, хули) — в категории «другие национальности» — 45
 Новозеландцы (маори) — в категории «другие национальности» — 25
 Ногайцы (ачикулакские ногайцы, бабаюртовские ногайцы, караногайцы, кипчак (с языком ногайским), кипшак, кубанские ногайцы, кумские ногайцы, кыпчак (с языком ногайским), ногай, сулакские ногайцы, карагаши, астраханские ногайцы, кундровцы, ногай-карагаш, ногайцы-карагаши) — 103 660
 Карагаши (астраханские ногайцы, кундровцы, ногай-карагаш, ногайцы-карагаши) — 16
 Норвежцы — в категории «другие национальности» — 98

О 
 Орочи (нани, ороч, орочён (с языком орочским), орочисэл) — 596
 Осетины (аланы, туалаг, туальцы, осетины-дигорцы, дигор, дигорон, дигорцы, осетины-иронцы, ирон, иронцы, кудайраг, кударцы) — 528 515
 Осетины-дигорцы (дигор, дигорон, дигорцы) — 223
 Осетины-иронцы (ирон, иронцы, кудайраг, кударцы) — 48

П 
 Пакистанцы (балоч, балуч, белуджи, белуч, мухаджиры, панджабцы, пенджабцы, синдхи, урду) — 507
 Памирцы (бадахшанцы, баджавидж, баджуведж, баджувидж, баджувцы, баджуйцы, бартангидж, бартангцы, ваханцы, вахи, згамик, ишкашимцы, ишкошими, рухни, рушанцы, рушони, хугни, хунуни, хуфцы, шугнанцы, шугни, язгулемцы) — 363
 Панамцы — в категории «другие национальности» — 15
 Парагвайцы — в категории «другие национальности» — 4
 Персы (иранцы, мавры, парс, парси, фарс) — 3696
 Перуанцы — в категории «другие национальности» — 180
 Полинезийцы — в категории «другие национальности» — 7
 Поляки (поляци) — 47 125
 Португальцы — в категории «другие национальности» — 100
 Пуэрториканцы — в категории «другие национальности» — 16

Р 
 Россияне (афророссияне) — в категории «другие национальности» — 13 357
 Руандийцы (хуту) — в категории «другие национальности» — 48
 Румыны (ромынь) — 3201
 Русины (бойки, буковинцы, верховинцы, гуцулы, карпатороссы, лемки, подкарпатские русины, покутяне, русини, руснаки, русняки, рутены, хайнали) — 225
 Русские (буртасы, ведо-россы, ведороссы, ведруссы, великороссы, горюны, горяне, гураны, духоборцы, духоборы, дырники, егуны, затундренные крестьяне, индигирцы, индигирщики, каменщики, карымы, кацапы, кержаки, киржаки, койимские, колымские, колымчане, красноверцы, красноверы, кударинские, кулугуры, ленские старожилы, липоване, луча, мамоны, мезенцы, молокане, нууча, обские старожилы, пашенные, походчане, русско-устьинцы, русскоустьинцы, семейские, сибиряки, скобари, смоляки, староверы, старожилы, субботники, тудовляне, тютнярцы, чалдоны, челдоны, чунари, ягуны, якутяне, ямские, казаки, русские казаки, поморы, важане, канинские поморы, русские поморы, усть-цилемы) — 111 016 896
 Казаки (русские казаки) — 67 573
 Поморы (важане, канинские поморы, русские поморы, усть-цилемы) — 3113
 Рутульцы (ихрекцы, катрухцы, мегьебор, мых абдыр, мюхадар, рутул, хинатбы, хновцы) — 35 240

С 
 Саамы (лопари, саами, саммъ, саммьленч, таррьй саммь) — 1771
 Сальвадорцы — в категории «другие национальности» — 3
 Сантомийцы — в категории «другие национальности» — 1
 Селькупы (остяки (с языком селькупским), сöлькуп, суссе кум, чумыль-куп, шелькуп, шешкум) — 3649
 Сенегальцы (волофы) — в категории «другие национальности» — 47
 Сербы (серп, срб, срп) — 3510
 Сибо (сибо маньчжу, сибэ) — в категории «другие национальности» — 1
 Словаки — 324
 Словенцы (славянцы, словинцы) — 1008
 Сойоты (иркит (с языком бурятским), иркит (с языком сойотским), онхот, соёд, сойыт, хаазуут) — 3608
 Сомалийцы (саб, сомали) — в категории «другие национальности» — 38
 Среднеазиатские евреи (бани исроил, бухарские евреи, бухарцы (с языком таджикским), дживут бухари, джугут, джухут иври, джухути бухори, иври, исроэл, яхуди, яхуди бухорои, яхудои махали) — 32
 Суданцы (нубийцы, хартумцы) — в категории «другие национальности» — 117
 Суринамцы — в категории «другие национальности» —
 Сьерралеонцы — в категории «другие национальности» — 5

Т 
 Табасараны (кабган, табасаран, табасаранцы) — 146 360
 Таджики (тоджик, ягнобцы) — 200 303
 Тазы (та-дзы, удэ (с языком китайским или русским) — 274
 Таиландцы (бангкогцы, тайцы) — в категории «другие национальности» — 159
 Талыши (талышон, толыш) — 2529
 Танзанийцы (занзибарцы, суахили) — в категории «другие национальности» — 104
 Татары (башкиро-татары (с языком татарским), башкирские татары, бигер, казанлы, казанские татары, караинские татары, каринские татары, касимовские татары, кестымлар, нократлы, нократские татары, нукратские татары, нухратские татары, татар, татарлар, татаро-башкиры, тептер, тептери, тептяри, тептяри-татары, типтяр, чепецкие татары, астраханские татары, алабугатские татары, кряшены, крещенцы, крещёные, крещёные татары, крещёны, кряшены-русские, кряшены-татары, мишари, мещеряки, мижер, мишары, мишэр, сибирские татары, бараба, барабинцы, бохарлы, бухарцы, заболотные татары, калмаки, курдакско-саргатские татары, параба, сибир, сибир татарлар, сибирь, сибэр, тарлик, тарские татары, тевризские татары, тоболик, тобольские татары, тураминцы, тюменско-тюринские татары, чаты, эуштинцы, ясколбинские татары, яушта) — 5 310 649
 Астраханские татары (алабугатские татары) — 7
 Кряшены (крещенцы, крещёные, крещёные татары, крещёны, кряшены-русские, кряшены-татары) — 34 822
 Мишари (мещеряки, мижер, мишары, мишэр) — 786
 Сибирские татары (бараба, барабинцы, бохарлы, бухарцы, заболотные татары, калмаки, курдакско-саргатские татары, параба, сибир, сибир татарлар, сибирь, сибэр, тарлик, тарские татары, тевризские татары, тоболик, тобольские татары, тураминцы, тюменско-тюринские татары, чаты, эуштинцы, ясколбинские татары, яушта) — 6779
 Таты (парси (с языком татским), тат, тати, таты-азербайджанцы, таты-мусульмане) — 1585
 Телеуты (байаттар, пайтаттар, пачаттар, тадар (с языком телеутским), тадар-кижи (с языком телеутским), тадарлар (с языком телеутским), татадар-кижилери, теленет, теленеттер) — 2643
 Тоголезцы — в категории «другие национальности» — 7
 Тонганцы — в категории «другие национальности» — 1
 Тофалары (карагасы, тофа) — 762
 Тувинцы (сойон (с языком тувинским), сойоны (с языком тувинским), сойоты (с языком тувинским), тува, тыва-кижи, тувинцы-тоджинцы, тоджинцы, туга, туха, тыва) — 263 934
 Тувинцы-тоджинцы (тоджинцы, туга, туха) — 1858
 Турки (османы, сухумцы, турки-батумцы, турки-османы, турки-сухумцы, тюрк (с языком турецким) — 105 058
 Турки-месхетинцы (ахалцихские турки, ахыска, месхетинцы, месхи, турки-ахыска, турки-хемшилы) — 4825
 Туркмены (трухмены, трухмяне, тюрк (с языком туркменским) — 36 885
 Тюрки (тюрк, тюрка) — в категории «другие национальности» — 124

У 
 Угандийцы — в категории «другие национальности» — 25
 Удины (уди, ути) — 4267
 Удмурты (ары, вотяки, вудмурт, одморт, одмурт, окморт, слободские удмурты, удморт, укморт, урморт, уртморт) — 552 299
 Удэгейцы (кимонко, кьякала, кялундзига, ламунка, пионка, удэ, удэхе, удэхейцы, уцзи) — 1496
 Узбеки (кипчак, конграт, кунграт, кыпчак, озбак, озбек, сарты, тюрк (с языком узбекским) — 289 862
 Уйгуры (илийцы, кашгарцы, таранчи) — 3696
 Уйльта (орок, ороки, ороч (с языком уйльта), орочён, ульта, ульча (с языком уйльта) — 295
 Украинцы (казаки (с языком украинским), малороссийцы, малороссы, хохлы) — 1 927 988
 Ульчи (мангуны, нани (с языком ульчским), ульча) — 2765
 Уругвайцы — в категории «другие национальности» — 19

Ф 
 Фиджийцы — в категории «другие национальности» —
 Филиппинцы — в категории «другие национальности» — 111
 Финны (суомалайсет, суоми, финны-ингерманландцы, ингерманландцы, инкерилайнен, савакот, эвримейсет) — 20 267
 Финны-ингерманландцы (ингерманландцы, инкерилайнен, савакот, эвримейсет) — 441
 Французы (антильцы, бретонцы, гваделупцы, корсиканцы, нантцы) — 1475

Х 
 Хакасы (аринцы, бельтиры, камляр, качинцы, койбалы, кызыл, кызыльцы, сагай, сагайцы, тадар (с языком хакасским), тадар-кижи (с языком хакасским), хаас, хааш, хойбал, хызыл) — 72959
 Ханты (кантага ях, остяки (с языком хантыйским), хандэ, ханти, хантых, хантэ) — 30 943
 Хемшилы (хамшецы, хемшильцы, хемшинли, хемшины, хомшетси, хомшеци, хопа-хемшины) — 2047
 Хорваты (кроаты, хрвати) — 304

Ц 
 Цахуры (йыхбы, цахурцы) — 12 769
 Центральноафриканцы — в категории «другие национальности» —
 Цыгане (дом, ром, рома, синти, сэрвы, фараоны) — 204 958
 Цыгане среднеазиатские (гурбат, джуги, люли, мазанг, мугат, мультони, тавоктарош) — 49

Ч 
 Чадцы (хауса) — в категории «другие национальности» — 73
 Черкесы (адыге (с языком черкесским), адыги (с языком черкесским), адыгэ (с языком черкесским), бесленеевцы, бесленеи, бесленей, убыхи) — 73 184
 Черногорцы — 181
 Чехи (мораване) — 1898
 Чеченцы (бенойцы, вайнахи, гехинцы, ичкерийцы, мелхи, нахчо, нохчий, нохчо, орстхоевцы (с языком чеченским), орстхой, орстхойцы (с языком чеченским), чеченцы-аккинцы, акинцы, аккий, аккинцы, аккой, аккхий, ауховцы, чеченцы-акинцы, экинцы) — 1 431 360
 Чеченцы-аккинцы (акинцы, аккий, аккинцы, аккой, аккхий, ауховцы, чеченцы-акинцы, экинцы) — 76
 Чилийцы — в категории «другие национальности» — 68
 Чуванцы (атали, марковцы, этели) — 1002
 Чуваши (анат енчи, анатри, буртасы (с языком чувашским), вирьял, мижер (с языком чувашским), мижерь, сувары, хирти, чаваш) — 1 435 872
 Чукчи (анкалын, анкальын, луораветлан, лыгъоравэтлъан, лыгъоравэтлят, чаучу) — 15 908
 Чулымцы (карагасы томские, чулымские татары, чулымские тюрки) — 355

Ш 
 Шапсуги (адыге (с языком шапсугским), адыги (с языком шапсугским), адыгэ (с языком шапсугским), шапсыг) — 3882
 Шведы — в категории «другие национальности» — 264
 Швейцарцы (германошвейцарцы, италошвейцарцы, франкошвейцарцы) — в категории «другие национальности» — 93
 Шорцы (тадар (с языком шорским), тадар-кижи (с языком шорским), шор, шор-кижи) — 12 888

Э 
 Эвенки (илэ, манегры, мурчен, орочён (с языком эвенкийским), тангус, тонгус, тунгус, тунгусы, эвенк) — 38 396
 Эвены (илкан, ламут, ламут-наматкан, мэнэ, наматкан, овен, овон, ороч (с языком эвенским), орочель, орочёл, орочён (с языком эвенским), тунгус (с языком эвенским), тунгусы (с языком эвенским), тургэхал, ывын, эбэн, эвен, эвон, эвын, эвэн, эвэс) — 21 830
 Эквадорцы — в категории «другие национальности» — 164
 Экваторианцы — в категории «другие национальности» — 3
 Энцы (маду, могади, пэ-бай, сомату, эньчо, энэтэ) — 227
 Эритрейцы — в категории «другие национальности» — 8
 Эскимосы (имак’лъит, йупигыт, навукагмит, сиренигмит, сыгыныгмит, уназигмит, юпагыт, юпигыт, юпит) — 1738
 Эстонцы (чухонцы, эсты, ээсти, ээстилане, сету, полуверцы, православные эстонцы, сето, эстонцы-сету) — 17 875
 Сету (полуверцы, православные эстонцы, сето, эстонцы-сету) — 214
 Эфиопы (абиссинцы, амхара, оромо, тигре, харари, хаса) — в категории «другие национальности» — 285

Ю 
 Югославы — в категории «другие национальности» — 257
 Южноафриканцы (зулусы) — в категории «другие национальности» — 60
 Юкагиры (алаи, ваду, деткиль, одул, омоки, хангайцы) — 1603

Я 
 Якуты (саха) — 478 085
 Ямайцы — в категории «другие национальности» — 9
 Японцы (нихондзин) — 888

Другие 
 другие национальности — 66 938 (в основном списке); 17 509 (в расширенном перечне)

См. также 
 Национальный состав России
 Национальный состав населения России в 2002 году
 Расселение народов России по субъектам РФ
 Этноязыковой состав населения России (1989, 2002 и 2010 гг.)

Примечания

Ссылки 
 Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги
 Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги по национальному составу населения с расширенными перечнями по национальностям, в том числе с раскрытием категории «другие национальности», по регионам и стране в целом.
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Пермскому краю: Население Пермского края по национальности и владению русским языком по данным Всероссийской переписи населения 2010 года с более широким общероссийским перечнем национальностей.

 
Списки:Население России
2010 год в России